Casa de los Artistas puede referirse a:

 la Casa de los Artistas (Viena)
 la Casa de los Artistas (Jerusalén)
 la Casa de los Artistas (Hannover)
 la Casa de los Artistas (Lenbachplatz)